16-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 3 по 10 февраля 1957 года в городе Санкт-Мориц.

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de

Спорт в Швейцарии в 1957 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Февраль 1957 года
Бобслей
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии